Midai kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Midai (ö i Indonesien, lat 3,09, long 105,97), Kepulauan Riau,

Japan 

 Midaigawa, vattendrag, Yamanashi prefektur 

Robotskapade Indonesienförgreningar